Goulven est une commune française du Finistère,
 Goulven est un auteur de bande dessinée,
 Goulven est un prénom breton,
 saint Goulven est un évêque de Léon
 Jérôme Goulven (1901-1992) est un acteur et producteur français